Launi est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Launi Meili (née en 1963), tireuse sportive américaine
 (née en 1964), femme d'affaires canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois